

Анисимовська — присілок, Колензьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Анисимовська — присілок, Шелотське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область